Represent : album de Fat Joe (1993)
 Represent : album de Compton's Most Wanted (2000)

 Represent : chanson de Nas, extraite de l'album Illmatic (1994)
 Represent : chanson de The Red Jumpsuit Apparatus, extraite de l'album Lonely Road (2009)